Macola ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Macola (1965–2001), italienische Schauspielerin
 Ferruccio Macola (1861–1910), italienischer Politiker, Journalist und Schriftsteller